Международный финансовый конгресс (МФК) — ежегодная конференция, посвященная вопросам финансовой индустрии. Мероприятие традиционно собирает руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых институтов, международных финансовых организаций, регуляторов, ученых и бизнесменов, признанных экспертов со всего мира. Начиная с 1992 года, проходит в Санкт-Петербурге. До 2016 года — Международный банковский конгресс (МБК). Сессии конгресса проходят в форме интерактивных дискуссий, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы развития мировой банковской и финансовой системы.

История 
Осенью 1991 года во Франкфурте-на-Майне прошёл первый Международный банковский конгресс, на котором присутствовали мэр Санкт-Петербурга А. А. Собчак и начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу В. П. Халанский. В своем выступлении А. А. Собчак предложил проводить следующие конгрессы в Санкт-Петербурге.

По инициативе ЦБ РФ и с согласия Правительства России было принято решение обратиться к ведущим мировым банковским институтам с предложением провести в Санкт-Петербурге Международный банковский конгресс.

Это предложение нашло отклик у представителей ведущих банков, международных банковских и финансовых организаций, аудиторских компаний.

Для организации проведения конгрессов 16 января 1992 года было создано Общественное объединение «Фонд поддержки Международного банковского конгресса», в 1998 году переименованное в Санкт-Петербургский общественный фонд поддержки международных банковских конгрессов.

В апреле 1992 года состоялся первый Международный банковский конгресс в Санкт-Петербурге. В работе конгресса приняли участие более 350 человек из 50 стран мира. Членом оргкомитета первых пяти Международных банковских конгрессов был вице-мэр Санкт-Петербурга, а ныне президент Российской Федерации — В. В. Путин.

В 2020 году Международный финансовый конгресс был отменён из-за пандемии COVID-19. В 2021 году было решено провести конгресс 28 июня - 2 июля в онлайн-формате

Хронологическая таблица

Ссылки 
  Международный финансовый конгресс
  Международный банковский конгресс

Примечания 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1992 года
Международные форумы
Санкт-Петербург